Différents systèmes de coordonnées sont utilisés selon le contexte.

Astronomie 
 Système de coordonnées célestes
 Système de coordonnées écliptiques
 Système de coordonnées équatoriales
 Système de coordonnées galactiques
 Système de coordonnées horizontales

Cartographie et sciences de la Terre 
 Système de coordonnées (cartographie)
 Systèmes de coordonnées magnétiques

Mathématiques 
 Système de coordonnées barycentriques
Système de coordonnées cartésiennes
 Système de coordonnées curvilignes
 Système de coordonnées cylindriques
 Système de coordonnées bifocales
 Système de coordonnées bipolaires
 Système de coordonnées paraboliques
 Système de coordonnées polaires
 Système de coordonnées sphériques

Notes et références